Piosenki
 Gone – piosenka grupy U2 z albumu Pop
 Gone – piosenka grupy Pearl Jam z albumu Pearl Jam
 Gone – piosenka grupy Tarot z albumu Gravity of Light
 Gone – piosenka grupy Coldrain z albumu Vena
 Gone – singel piosenkarki Bebe Rexha

 Inne
 GONE: Zniknęli – cykl powieści fantastycznych dla młodzieży Michaela Granta
 Gone – amerykański zespół punkrockowy
 Gone – album grupy Entwine
 Gone – miniatura literacka Johna Crowleya
 Droga donikąd (Gone) – film z 2007 roku, reż. Ringan Ledwidge
 Zaginiona (Gone) – film z 2007 roku, reż. Heitor Dhalia